

Film i telewizja 
 Colors – oryginalna nazwa amerykańskiego filmu Barwy z 1988 r.
 Colors – pierwotna nazwa indyjskiego kanału telewizyjnego Viacom 18

Literatura 
 Colors – włoski kwartalnik

Muzyka 
 Albumy
 Colors – album studyjny Between the Buried and Me
 Colors Live – album wideo Between the Buried and Me
 Colors – album studyjny CNBLUE
 Colors – ścieżka dźwiękowa do filmu Barwy
 Colors – album studyjny Awiszaja Kohena
 Colors – album studyjny Raula de Souzy
 Colors – album studyjny Kena Nordine’a
 Colors – album studyjny Mari Hamady

 Single
 „Colors” – singel Crossfade z albumu Crossfade
 „Colors” – singel Hikaru Utady z albumu Utada Hikaru Single Collection Vol. 1
 „Colors” – singel Ice-T z albumu Colors
 „Colors” – singel Halsey z albumu Badlands
 „Colors” – singel Flow
 „Colors” – singel Morandi
 „Colors” – singel Erica Saade z albumu Saade
 „Colors” – singel Jasona Derulo
 „Colors” – utwór Iced Earth z albumu Iced Earth
 „Colors” – utwór The Rocket Summer z albumu Do You Feel
 „Colors” – utwór Hardwella z albumu United We Are

Gry wideo i aplikacje 
 Colors! – aplikacja
 Sonic Colors – japońska komputerowa gra platformowa

Zobacz też 
 Color
 Colours
 Kolor